Ари́нин — русская фамилия. Известные носители:
 Аринин, Александр Николаевич (род. 1955) — российский политолог, доктор политических наук, депутат Государственной думы Российской Федерации II созыва.
 Аринин, Владимир Иванович (1935—2020) — русский советский и российский писатель, журналист, краевед.
 Аринин, Евгений Игоревич (род. 1955) — российский религиовед и философ. Доктор философских наук.